

Patronyme
 Amédée Descubes-Desgueraines, (1853-1936),  était un homme politique français.
 Jean-Charles Descubes, (1940- ), est un évêque catholique français.
 Joseph-Victor Descubes du  Peyrat (1812-1859), chef de bataillon d'infanterie, mort pour la France à Marignan.
 Louis Descubes, (1887-1935),  était un homme politique français.  

Homonymie
Homonymie de patronyme